Dies ist eine Liste der Klöster in der Stadt Schleswig:

 Michaelis-Kloster Schleswig
 St.-Maria-Magdalenenkloster (Schleswig)
 Graukloster (Schleswig)

Siehe auch:

 St.-Johannis-Kloster vor Schleswig

Schleswig
!